Haastrup ist der Familienname folgender Personen:

 Benita Haastrup (* 1964), dänische Jazz-Schlagzeugerin und Perkussionistin
 Philipp Haastrup (* 1982), deutscher Fußballspieler